Изе́рния () — город в итальянском регионе Молизе, административный центр одноимённой провинции.

История 
В античности — самнитский город Aesernia. В 800 г. разрушен сарацинами, в 1199 г. — сенешалем Марквардом, в 1223 г. — Фридрихом II. Пережил многочисленные землетрясения (847, 1349, 1456, 1805). В сентябре 1943 г. сохранившиеся исторические здания были уничтожены авиацией союзников.

Достопримечательности 
 Неофициальный символ города — «братский источник», составленный в 1835 г. из античных колонн, некоторые из которых, по преданию, происходят из гробницы Понтия Пилата. Сохранились также древнеримский мост и соборная церковь, восстановленная после землетрясения 1805 года.

Палеоантропология 

 Древнейшим из человеческих останков, обнаруженных в Италии, является молочный зуб из пещерного местонахождения  возрастом ок. 600 тыс. лет.

Города-побратимы 
 , Новый Сонч

Примечания 

Города Италии
Коммуны провинции Изерния